Château Haller (Ogra) en Roumanie
 Château Haller (Sânpaul) en Roumanie.

Haller